Die österreichische Schachstaatsliga A 1991/92 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer.
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1991); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1991); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1991
 G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens fünf Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
 grau hinterlegte Spieler kamen nicht zum Einsatz

SK Merkur Graz

SC Margareten

SG ASK/KSV Klagenfurt

SC Inter Salzburg 

Anmerkung: Juri Sinowjew, der sowohl für den SK Flötzersteig-Breitensee, als auch für den SC Inter Salzburg gemeldet war, war nur für den SC Inter Salzburg spielberechtigt.

SC Traun 67

SK VÖEST Linz

SK Flötzersteig-Breitensee 

Anmerkung: Juri Sinowjew, der sowohl für den SK Flötzersteig-Breitensee, als auch für den SC Inter Salzburg gemeldet war, war nur für den SC Inter Salzburg spielberechtigt.

SK Schwaz

SK Austria Wien

WSV ATSV Ranshofen

SK Hietzing Wien

SG Stein/Steyr

Weblinks 
 Partien der Staatsliga A 1991/92 bei 365chess.com (englisch)
 Ergebnisse der 1. und 2. Runde in Schachsport 7/10, Seite 3 (PDF-Datei; 1,0 MB)
 Ergebnisse der 3. bis 5. Runde in Schachsport 11/10, Seite 2f. (PDF-Datei; 1,1 MB)
 Ergebnisse der 6. und 7. Runde in Schachsport 15/10, Seite 2 (PDF-Datei; 1,0 MB)
 Ergebnisse der 8. und 9. Runde in Schachsport 19/10, Seite 2 (PDF-Datei; 1,3 MB)
 Ergebnisse der 10. und 11. Runde in Schachsport 23/10, Seite 2 (PDF-Datei; 963 kB)
 Ranglisten in Schachsport 40/9, Seite 5f. (PDF-Datei; 799 kB)
 Korrekturen der Ranglisten in Schachsport 2/10, Seite 9 (PDF-Datei; 718 kB)

Schachbundesliga (Österreich)
Wikipedia:Liste
Schach 1991
Schach 1992